Пятиполосый барбус, или пятиполосый пунтиус () — вид небольших субтропических пресноводных рыб семейства карповых.

Длина тела 5 см. Продолжительность жизни 3 года. Окраска тела красновато-коричневого цвета с пятью вертикальными, чёрными с зеленоватым оттенком, полосами. В случае частых стрессов или в неправильных условиях содержания полоски могут блёкнуть и пропадать вовсе.

Распространена в юго-восточной Азии, на островах Суматра, Калимантан, а также Малаккском полуострове. Обитает в спокойных тропических водоёмах с рН 5—6, жесткостью воды 5—12 dGH и температурой около 23—29 °С. В качестве аквариумной рыбы был завезён в Европу в 1911 году, а в СССР — в 1961 году.

Примечания

Литература 
 Мариани М. Аквариумные рыбы. — М.: ООО «Издательство Астрель», 2004. — 512 с. — ISBN 5-271-07732-2
 Цирлинг М. Б. Барбусы в аквариумах любителей и профессионалов. — М.: ООО «Акариум-Принт», 2006. — 32 с. — ISBN 5-98435-280-X

Ссылки 
 

Карповые
Рыбы Юго-Восточной Азии
Животные, описанные в 1894 году
Аквариумные рыбы